Le nom de Front de libération a été utilisé par différentes organisations.

Seconde Guerre mondiale :
le Front de libération slovène ;
le Front de libération populaire.

Mouvements politiques :

le Front de libération des animaux ;
le Front de libération de la Bretagne ;
le Front de libération de l'Érythrée principal mouvement indépendantiste d'Érythrée ;
le Front de libération de l'enclave de Cabinda, un mouvement indépendantiste armé ;
le Front de libération des femmes du Québec, une association féministe et nationaliste ;
le Front de libération du Dhofar ;
le Front de libération homosexuelle ;
le Front de libération du Jura un groupe de lutte séparatiste jurassien ;
le Front de libération du Mozambique ;
le Front de libération national-socialiste organisation de jeunesse du Parti nazi américain ;
le Front de libération du Québec (FLQ) ;
le Front de libération du peuple du Tigré ;
Front de libération de la Palestine, un mouvement politique palestinien ;
Front de libération de la Polynésie, un mouvement politique polynésien ;
le Front de libération populaire(Québec) (FLP), groupe militant québécois fondé en 1968 issu du RIN et connu pour son vandalisme durant le défilé de la St-Jean-Baptiste de 1969 ;
le Front de libération du Québec (FLQ) ;
le Front de libération de la Somalie occidentale ;
le Front de libération Oromo ;
le Front de libération de la Terre.

Fiction :
le Front de libération mutant (personnages de l'Univers Marvel).

Parodie :
Le Front de libération des nains de jardin.